rondvorminge uitstulping:
bobbel (wegdek)
bobbeltje (op het lichaam)
 in seksueel opzicht:
zichtbaarheid van de mannelijkheid
 Bobbel (single), een nummer van Childsplay met Jayh uit 2015